Lars Arvidsson kan avse bland andra:

 Lars Arvidson (friidrottare) (1930–2019), friidrottare
 Lars Arvidsson (botaniker) (född 1949), bryolog och lichenolog
 Lars Arvidsson (konstnär) (född 1950) 
 Lars Arvidson (operasångare) (född 1962), opera- och konsertsångar, basbaryton 
 Lars Arvidsson Collin (1700-talet), boktryckare
 Lars-Göran Arwidson (född 1946), skidskytt